Адам Хансен (, род.  в Саутпорте, Квинсленд, Австралия) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик. Чемпион Австралии в индивидуальной гонке на время в 2008 году.

Биография 
В 2015 году финишировал на 55 месте на Вуэльте Испании, ставшей для него 13 подряд Гранд Туром, пройденным от начала до конца, и побил тем самым продержавшийся 68 лет рекорд испанского велогонщика Бернардо Руиса.

Достижения

Статистика выступлений на Гранд Турах

Примечания

Ссылки 
 
  

Велогонщики Австралии